Калин, також Калін — українське прізвище. Відомі носії:
Калин
 Калин Андрій Степанович (1908—1979) — український радянський казкар.
 Калин Володимир Іванович(1896—1923) — український актор, режисер театру.
 Калин Валентина Володимирівна (1919—1987) — українська театральна актриса і співачка. Донька Володимира Калина.
 Моріс Ґелбрайт Калін () (6 червня 1866 — 28 березня 1934) — канадський художник-пейзажист, що писав в манері імпресіонізму.
 Калин Роман (1968) — український співак, музикант, телеведучий, лідер гурту Ґринджоли.
Калін
 Калін Євген Олександрович (1953) — український кінооператор.
 Іван Калін — молдовський радянський державний діяч, голова Президії Верховної Ради Молдовської РСР.
 Соловйов-Калін Сергій Олександрович (1914—1977) — український звукооператор.

Українські прізвища
Російські прізвища